Роксі Пантер (), справжнє ім'я Сандра Охіді (,  20 жовтня 1987 року, Будапешт) — угорська порноактриса і еротична модель.

Біографія 
Народилася 20 жовтня 1987 р. в Будапешті, столиці Угорщини. Почала кар'єру в порноіндустрії у 2006 році, у віці 19 років.

Відома під кількома сценічними іменами — Roxy, Roxy Pantera, Sandra Black і Sandra B.

Працювала з такими режисерами, як Мануель Феррара, Ерве Боділіс і Етан Кейн. Пізніше працювала виключно для Pierre Woodman Entertainment.

Учасниця боді-арт-фотосесії (розпис по тілу) напередодні футбольного чемпіонату світу 2006 (розпис форми збірної США на тілі).

У 2007 році вона брала участь у Міжнародному фестивалі еротичних фільмів в Барселоні, Іспанія і на виставці Venus Erotic в Берліні, Німеччина.

У 2009 році отримала дві номінації на премію AVN — кращий іноземний артист і краща сексуальна сцена зарубіжного виробництва.

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 

 Roxy Panther на сайті Internet Movie Database
 Roxy Panther на сайті Internet Adult Film Database
 Roxy Panther на сайті Adult Film Database
 Roxy Panther на сайті European Girls Adult Film Database
 Roxy Panther на сайті Eurobabeindex
 Профіль на сайті AVN

Угорські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Уродженці Будапешта
Статті з джерелами з Вікіданих
Народились 1987
Народились 20 жовтня
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами